Pschow bezeichnet

 die alte mittelböhmische Burg Pšov im heutigen Mělník (Středočeský kraj),
 die oberschlesische polnische Stadt Pszów,

des Weiteren
 den alten westslawischen Stamm der Pschowanen im heutigen Tschechien (zwischen den Stämmen der Tschechen und Chorwaten)